Dífil d'Atenes, comandant naval atenenc
 Dífil, poeta grec 
 Dífil de Sinope, poeta còmic grec 
 Dífil, escriptor grec 
 Dífil, dramaturg i actor grec 
 Dífil, filòsof megàric grec
 Dífil, filòsof estoic grec
 Dífil, metge grec